Авия́ (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бергеда. Занимает площадь 27,24 км². Население — 2223 человека (на 2010 год).

Покровителем города считается Сант Марти.

Gallery

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento 
 
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны